

Geografia
 Porrino – frazione di Monte San Giovanni Campano, Italia
 O Porriño – comune spagnolo della comunità autonoma della Galizia

Persone
 Agostino Porrino (1816-1863) – ingegnere, militare e politico italiano
 Ennio Porrino (1910-1959) – compositore italiano
 Gandolfo Porrino (... – 1552) –  letterato italiano
 Giuseppe Porrino (1951-2021) – ex calciatore italiano